Tschutschkowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tschutschkowo (Rjasan), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Rjasan
 Tschutschkowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda